Лас Хакимас има више значења:

 Лас Хакимас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хакимас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику